Hækkerup-familien er en dansk familie, hvis medlemmer har været redaktører, borgmestre, folketingsmedlemmer og ministre. Slægten har navn efter landsbyen Hæggerup ved Ringsted på Sjælland, hvor stamfaderen Lars Andersen var husmand. Han støttede oprindeligt 
Bondevennerne, men gik under forfatningskampen over til Højre. I moderne tid har slægten primært været aktive i Socialdemokratiet, hvor adskillige medlemmer har indtaget ledende poster.

Simplificeret stamtræ

Fremtrædende medlemmer af slægten 
 Lars Andersen Hækkerup – var medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-1849 samt folketingsmedlem 1849-1852 for Bondevennerne.
 Hans Kristen Hækkerup – var redaktør og folketingsmedlem for Socialdemokratiet 1920-1929.
 Per Hækkerup – var udenrigsminister, økonomiminister, handelsminister og minister uden portefølje 1962-1979. 
 Hans Hækkerup – var justits- og senere indenrigsminister 1953-1968.
 Grete Hækkerup – var folketingsmedlem for Socialdemokratiet 1964-66 samt 1970-81.
 Klaus Hækkerup – var socialdemokratisk borgmester i Fredensborg-Humlebæk 1978-88.
 Hans Hækkerup – var forsvarsminister 1993-2000.
 Lise Hækkerup – var folketingsmedlem for Socialdemokratiet 1990-1994, 1998-2001 samt et par måneder i 2004.
 Ole Hækkerup – var folketingsmedlem for Socialdemokratiet 1998-2001 og er det igen siden 2007.
 Nick Hækkerup – var socialdemokratisk borgmester i Hillerød fra 2000-2007, og er folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 2007 og siden 2011 minister i Regeringen Helle Thorning-Schmidt.
 Karen Angelo Hækkerup (født Schmidt) – var folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 2005 til 2014 og fra 2011 til 2013 minister i Regeringen Helle Thorning-Schmidt.

Hækkerupfamilien